Дэвид Сэнборн (, 30 июля, 1945) — американский альт-саксофонист и композитор. Один из наиболее влиятельных музыкантов в современном джазе, работающий также во многих других жанрах, таких как R&B, блюз и фанк.

Биография 
Родился в Тампе, штат Флорида, вырос в Кирквуде, Миссури. С трёх лет болел полиомиелитом; болезнь продлилась 8 лет, но окончательно музыкант так и не выздоровел. Для укрепления лёгких врач посоветовал Дэвиду начать играть на каком-нибудь духовом инструменте, и Сэнборн выбрал саксофон.

Учился в Северо-Западном университете, но затем перешёл в Айовский университет.

Карьера 
Уже в возрасте 14 лет Сэнборн начал выступать вместе с Альбертом Кингом и Литтлом Милтоном. В 1967 году он переезжает в Сан-Франциско, где происходит его знакомство с барабанщиком Филиппом Уилсоном, который приглашает Сэнборна в The Paul Butterfield Blues Band. Так как его игра отличается романтичным и красивым звучанием, его начинают приглашать в качестве сайдмэна многие известные музыканты.

Первый сольный альбом Сэнборна, Taking Off, вышел в 1975 году. Его пятый альбом Heart to Heart, вышедший в 1978 году, был номинирован на премию Грэмми.

На данный момент Дэвид Сэнборн выпустил более 30 альбомов. По состоянию на 2016 год музыкант является обладателем шести премий «Грэмми».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 David Sanborn на Allmusic

Лауреаты премии «Грэмми»
Лауреаты премии Echo Jazz
Выпускники Северо-Западного университета
Выпускники Музыкальной школы Северо-Западного университета